A expressão luta de espadas pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

 Esgrima
 Kenjutsu
 Guerra de espadas

Desambiguação